Хання может означать:
 Хання — маска японского театра Но.
 Хання — река в Якутии.